Sonderbund ist die Bezeichnung für

das Verteidigungsbündnis Schweizer Kantone: Sonderbund
die Akademische Gesellschaft Sonderbund zu Stuttgart
den Zusammenschluss von Malern der Düsseldorfer Kunstakademie Anfang des 20. Jahrhunderts: Sonderbund (Malerei)
den Salzburger Sonderbund österreichischer Künstler, der von 1925 bis 1938 existierte

Siehe auch:
 Sonderbündler